Cerniera – in meccanica, vincolo che permette ad un corpo di ruotare, ma gli impedisce di traslare
 Cerniera lampo – tipo di chiusura per capi d'abbigliamento, borse ecc.
 Cerniera – gioco enigmistico